Vale do Paraíso (Rondônia), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Rondônia
 Vale do Paraíso (Azambuja), een plaats (freguesia) in de Portugese gemeente Azambuja